IG, Ig eller ig kan avse:

 IG – det lägsta betyget i den svenska målrelaterade betygsskalan, se Icke Godkänd
 IG – IATA:s flygbolagskod för Meridiana
 IG Farben – en tidigare tysk kemi- och läkemedelskoncern
 IG Markets – ett företag som specialiserar sig på finansiella derivatinstrument
 IG Metall – det ledande fackförbundet inom verkstadsindustrin i Tyskland
 Ig Nobelpriset – en parodi på Nobelpriset
 ig – ISO 639-1 kod för språket igbo